Trageto ima više značenja:
 Trageto (Brindizi)
 Trageto (Ferara)